Asrir, une commune rurale marocaine de la province de Guelmim,  dans la région de Guelmim-Oued Noun.
 Ksar Asrir, un village fortifié marocain dans la province d'Errachidia, dans la région de Draa-Tafilalet.
 Ksar Asrir, un village fortifié marocain dans la province de Zagora, dans la région de Draa-Tafilalet.